Czysz ist der Familienname von

 Walter Czysz (1925–2007), deutscher Pharmazeut und Heimatforscher
 Wolfgang Czysz (1949–2022), deutscher Provinzialrömischer Archäologe